Châtillon je název nebo součást názvu více míst:

Francie:
 Châtillon (Allier) – obec v departementu Allier
 Châtillon (Hauts-de-Seine) – obec v departementu Hauts-de-Seine
 Châtillon (Jura) – obec v departementu Jura
 Châtillon (Rhône) – obec v departementu Rhône
 Châtillon (Vienne) – obec v departementu Vienne
 Châtillon-Coligny – obec v departementu Loiret
 Châtillon-en-Bazois – obec v departementu Nièvre
 Châtillon-en-Diois – obec v departementu Drôme
 Châtillon-en-Dunois – obec v departementu Eure-et-Loir
 Châtillon-en-Michaille – obec v departementu Ain
 Châtillon-en-Vendelais – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Châtillon-Guyotte – obec v departementu Doubs
 Châtillon-la-Borde – obec v departementu Seine-et-Marne
 Châtillon-la-Palud – obec v departementu Ain
 Châtillon-le-Duc – obec v departementu Doubs
 Châtillon-le-Roi – obec v departementu Loiret
 Châtillon-lès-Sons – obec v departementu Aisne
 Châtillon-Saint-Jean – obec v departementu Drôme
 Châtillon-sous-les-Côtes – obec v departementu Meuse
 Châtillon-sur-Broué – obec v departementu Marne
 Châtillon-sur-Chalaronne – obec v departementu Ain
 Châtillon-sur-Cher – obec v departementu Loir-et-Cher
 Châtillon-sur-Cluses – obec v departementu Horní Savojsko
 Châtillon-sur-Colmont – obec v departementu Mayenne
 Châtillon-sur-Indre – obec v departementu Indre
 Châtillon-sur-Lison – obec v departementu Doubs
 Châtillon-sur-Loire – obec v departementu Loiret
 Châtillon-sur-Marne – obec v departementu Marne
 Châtillon-sur-Morin – obec v departementu Marne
 Châtillon-sur-Oise – obec v departementu Aisne
 Châtillon-sur-Saône – obec v departementu Vosges
 Châtillon-sur-Seine – obec v departementu Côte-d'Or
 Châtillon-sur-Thouet – obec v departementu Deux-Sèvres
 Viry-Châtillon – obec v departementu Essonne
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche – obec v departementu Ille-et-Vilaine
 Châtillon - Montrouge (stanice metra v Paříži) – stanice metra v Paříži

Itálie:
 Châtillon (Valle d'Aosta) – obec v autonomní oblasti Valle d'Aosta

Švýcarsko:
 Châtillon (Fribourg) – obec v kantonu Fribourg
 Châtillon (kanton Jura) – obec v kantonu Jura

Externí odkazy